Nordman ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Nordman (* 1943), deutsch-US-amerikanische Plastikerin und Konzeptkünstlerin
 Natalia Nordman (genannt Sewerowa; 1863–1914), russische Schriftstellerin

sowie
 Nordman (Band), eine schwedische Folk- und Rockband

Siehe auch:
 Nordmann